Nicovală poate fi:

Nicovală, unealtă, folosită în fierărie
Nicovală (os) un oscior, din urechea medie
Nicovala Sighișoara, companie metalurgică din România